5. Mistrzostwa Europy Juniorów w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się od 16 do 19 sierpnia 1979 roku w Bydgoszczy na stadionie Wojskowego Klubu Sportowego Zawisza.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 
 
 

1979 w lekkoatletyce
1979
Lekkoatletyka w Bydgoszczy
Zawody sportowe w Bydgoszczy
1979 w polskim sporcie